Геннадий Алексеевич Лаптев (15 декабря 1998, Новополоцк) — белорусский тяжелоатлет. Чемпион Европы 2019 года.

Занимается тяжёлой атлетикой с 11 лет. Норматив мастера спорта Республики Беларусь выполнил в 16 лет. Норматив мастера спорта международного класса по тяжёлой атлетике выполнил в 18 лет. С 2016 года входит в состав национальной сборной Беларуси по тяжёлой атлетике.

Карьера 
На чемпионате Европы в Батуми, в весовой категории до 61 кг, Геннадий сумел завоевать титул чемпиона взяв по сумме двоеборье вес 286 кг. В упражнение рывок он с весом на штанге 133 кг завоевал малую золотую медаль.

В апреле 2021 года на чемпионате Европы в Москве, в весовой категории до 61 кг, Геннадий занял итоговое четвёртое место с результатом 286 килограмм. В упражнении "рывок" он сумел завоевать малую бронзовую медаль с результатом 132 кг.

Достижения 
 2011 год
Установил рекорд республики Беларусь для рывка и суммы (рывок и толчок) в категории «Юноши до 14 лет, наилегчайшая весовая категория»
 2015 год
 Беларусь. Чемпионат Республики Беларусь — 4 место
2016 год
 Беларусь. Чемпионат Республики Беларусь — 1 место
 2017 год
 Япония. Чемпионат мира до 20 лет — 4 место
 Беларусь. Чемпионат Республики Беларусь — 2 место
 Албания. Чемпионат Европы среди юниоров — 1 место
 2018 год
 Беларусь. Кубок Республики Беларусь — 1 место
 Беларусь. Чемпионат Республики Беларусь среди юниоров — 1 место
 Польша. Zamosc. Чемпионат Европы среди юниоров — 1 место
 Туркменистан. Ашхабад. Чемпионат Мира — 10 место
 2019
Чемпионат Европы

Примечания

Ссылки 
Геннадий Лаптев / Weightlifting.by
Тяжелоатлеты городов-соседей — призеры республиканской спартакиады
 Штангист из Новополоцка завоевал три золотых медали
 В Дурресе (Албания) проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи до 23 лет // Портал Vsporte.by
 Геннадий Лаптев // БелИнфоСпорт

Тяжелоатлеты Белоруссии
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике